Consuelda puede referirse a:

 el género botánico Symphytum; o
 el nombre común de la planta Consolida orientalis;
 el nombre común de la planta Pentaglottis sempervirens
 el nombre común de la planta Prunella vulgaris.
 el nombre común de la planta Saxifraga erioblasta
 el nombre común de la planta Symphytum officinale